Micheletto ist der Familienname folgender Personen:

 Geraldo Claudio Luiz Micheletto Pellanda (1916–1991), brasilianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Ponta Grossa
 Giovanni Micheletto (1889–1958), italienischer Radrennfahrer